Северный пролив — гидроним:
 Северный пролив — пролив между островами Великобритания и Ирландия.
 Северный пролив — пролив в Восточно-Сибирском море.
 Северный пролив — пролив в море Лаптевых.